Александр Андреевич Матвеев — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1910 году в Коврове. Член КПСС.

С 1929 года — на военной службе, общественной и политической работе. В 1931 году вступил в партию.

В 1939 г. будучи комиссаром эскадрильи 70-го истребительного авиационного полка принимал участие в боях на Халхин-Голе. Совершил 71 боевой вылет, в 19 воздушных боях сбил 2 японских самолета лично и 5 в группе.

В 1939-1940 гг. Матвеев был комиссаром 147-го истребительного авиаполка, совершил несколько десятков боевых вылетов в ходе советско-финляндской войны.

К началу Великой Отечественной войны окончил военно-политическую академию имени В.И.Ленина. Жил в Москве.

В первые дни Великой Отечественной войны защищал московское небо, затем был направлен на Ленинградский фронт в 17-й истребительный авиаполк в должности комиссара.

11.11.1941 г. назначен командиром 154-го авиаполка, защищавшего небо Ленинграда. Через год полк получил гвардейское звание.

06.05.1943 г. подполковник Матвеев назначен заместителем командира 275-й истребительной авиационной дивизии, а 17.07.43 г. стал командиром этой дивизии, которую возглавлял до конца войны.

После войны: заместитель командира, командир, начальник Батайского ВАУЛ, начальник Управления ВУЗ ВВС Советской Армии.

В 1975 г. генерал-майор авиации А.А.Матвеев вышел в отставку.

29.03.1979 г. Александру Андреевичу Матвееву присвоено звание Почетный гражданин г. Волхова.

Умер в Москве в 1998 году.

Примечания

Ссылки 
 Матвеев

Генерал-лейтенанты (СССР)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Начальники военных вузов СССР